David Andersson kan syfta på:

David Andersson (orienterare) (född 1981)
David Andersson (författare) (född 1972)
David Andersson (musiker) (1975–2022)
David Andersson (undervisningsråd) (1888–1959)
David Andersson (fotbollsspelare)
David Andersson (skridskoåkare) (född 1994)
David Andersson i Brännarp (född 1798)